Скандинавски се може односити на:

 Северногермански језици (негде нордијски или скандинавски језици)
 Скандинавија
 Скандинавци

Види још 
 Староскандинавски
 Нордијски
 Скандинавске земље